HMS Royal George ha sido el nombre de ocho buques de la Royal Navy británica, en honor a varios miembros de la Casa de Hanover. Un noveno buque con este nombre, fue renombrado tras su botadura:

 HMS Royal George fue un navío de línea, armado con  100 cañones botado con el nombre HMS Royal James en 1675. Fue renombrado HMS Victory en 1691, HMS Royal George en 1714 y HMS Victory de Nuevo en 1715.
 HMS Royal George fue un navío de línea armado con 100 cañones botado con el nombre Royal Charles en 1673 y renombrado HMS Queen en 1693, HMS Royal George en 1715 y HMS Royal Anne en 1756.
  fue un navío de línea de 100 cañones botado en 1756. Sirvió en la Guerra de los Siete Años y en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y fue hundido en Spitheaden el año 1782.
  fue una balandra de 20 cañones que sirvió en los lagos canadienses en 1776.
  fue un navío de 100 cañones botado en 1788 y desguazado en 1822.
  fue una balandra armada con 20 cañones botada en 1809. Sirvió en la armada de los lagos canadienses en la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, was renamed HMS Niagara in 1814 and was sold in 1837.
  fue un yate botado en 1817 y desguazado en 1905.
  fue un navío de línea de 120 cañones botado en 1827, fue dotado de propulsión por hélice en 1853 y vendido en 1875.
 HMS Royal George debería haber sido un  acorazado, pero fue renombrado  HMS King George V tras su botadura en 1911.

Véase también
Royal George (Tasmania)

Referencias
J. J Colledge y Ben Warlow, (2006). Buques de la Royal Navy: El registro completo de los buques de guerra de la Royal Navy (Edición revisada.). Londres: Editorial Chatham. ISBN 9781861762818. (En inglés).

Nombres de buques británicos